Güth ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Besser-Güth (1940–2019), deutsche Bildhauerin, Keramikerin und Malerin
 Hans Güth (1921–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Güth (1858–1918), deutscher Architekt
 Werner Güth, deutscher Ökonom